Gli Argonauti (Jason and the Argonauts) – film statunitense del 1963 diretto da Don Chaffey
Giasone e gli Argonauti (Jason and the Argonauts) – miniserie televisiva del 2000